Панин, Михаил:
 Панин, Михаил Викторович (род. 1961) — советский хоккеист, тренер.
 Панин, Михаил Никитич  (1877—1963) — русский, советский живописец.